Warhammer è il nome di due giochi di miniature, entrambi prodotti dalla Games Workshop:
 Warhammer Fantasy Battle – gioco di ambientazione Fantasy
 Warhammer 40.000 – gioco di ambientazione gotica e fanta-futuristica

Esistono anche alcuni giochi per computer ambientati nel mondo di Warhammer e Warhammer 40 000:

Total War: Warhammer – Gioco strategico a turni ambientato nel mondo di Warhammer Fantasy Battle
Total War: Warhammer II – Gioco strategico a turni, seguito di Total War: Warhammer
 Warhammer Online: Age of Reckoning – MMORPG ambientato nel mondo di Warhammer Fantasy Battle, sviluppato da Mythic Entertainment
 Warhammer: Mark of Chaos – gioco strategico per PC, seguìto da un'espansione (Battle March)
 Warhammer 40.000: Dawn of War – gioco strategico in tempo reale per PC del 2004 sviluppato da Relic Entertainment. Successivamente sono state distribuite 3 espansioni (winter assault, dark crusade, soulstorm)
 Warhammer 40,000: Dawn of War II – gioco strategico in tempo reale, che combina elementi del predecessore Dawn of War con la giocabilità di Company of Heroes; è seguìto da due espansioni: Chaos Rising e Retribution.
 Warhammer 40.000: Space Marine – sparatutto in terza persona sviluppato dalla Relic Entertainment
 Warhammer 40.000: Fire Warrior – sparatutto del 2003, sviluppato dalla Kuju Entertainment e pubblicato dalla THQ

Esistono due giochi di ruolo ambientati nel mondo di Warhammer:
 Martelli da Guerra – Gioco di Ruolo Fantasy/Gotico/Horror
Warhammer Fantasy Roleplay edito da FantasyFlightGames